Les Accusés (The Defenders), une série télévisée diffusée de 1961 à 1965 ;
 Les Accusés (The Accused), un film de Jonathan Kaplan sorti en 1988 ;
 Les Accusés, une toile de  Max Beckmann (1916).